Muški vaterpolski olimpijski turnir odigrao se u Londonu od 29. srpnja do 12. kolovoza. Branitelj naslova bila je Mađarska, a (svoje prvo) zlato je sa svim pobjedama osvojila Hrvatska.

Kvalifikacije

Sastavi

Glavni turnir

Skupina A 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Skupina B 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Izbacivanje 

 

M